Svitava est un toponyme qui peut désigner :
Svitava, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čapljina, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
la Svitava, une rivière de la République tchèque.